Фульдская высшая школа (, HS-Fulda) — немецкий вуз, расположенный в городе Фульде. Основан в 1974 году. В настоящее время здесь обучается около 8000 студентов и преподают около 150 профессоров. Предоставляет обучение по степеням бакалавр и магистр в рамках Болонской системы.

История 
История высшей школы началась после Второй мировой войны. Её предшественником являлся основанный в 1949 году «Педагогический институт», открытый 2 мая 1963 года, который подготавливал преподавателей музыкальных и технических дисциплин.

С 1 августа 1971 года являлся частью Гиссенской высшей школы. Ровно через три года Фульдская высшая школа была выделена в новое учебное заведение. Примерно 750 студентов были зачислены на зимний семестр 1974/75 года. В это же время была открыта новая кафедра экономики.

Логотип 
Логотип университета состоит из трёх листьев Бука что символизирует отношение к местному ландшафту.

Факультеты 
 Прикладная Информатика ()
 Электротехника ()
 Пищевая промышленность ()
 Здравоохранение ()
 Социальные науки ()
 Экономика ()

Кампус 
Часть корпусов построенных в конце XIX века использовались как казармы для прусского кавалерийского полка.

В 2006 году после реструктуризация факультетов было решено построить новые учебные корпуса. В них находятся современные компьютерные лаборатории и лекционные аудитории.

В августе 2013 года состоялось открытие новой студенческой столовой, библиотеки, и административного здания для услуг студентам.

На территории всего кампуса действует беспроводная сеть с доступом в Интернет и ко внутренним ресурсам вуза.

Университеты партнёры 
  Бостонский университет, Массачусетс, Бостон
  Университет штата в Сан-Франциско, Калифорния, Сан-Франциско
  Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, Санкт-Петербург
  Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, Санкт-Петербург

Ссылки 

 Официальный сайт

Университеты Германии